Garder See ist der Name folgender Seen: 

 Garder See (Lohmen), See bei Lohmen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Garder See, deutscher Name des Jezioro Gardno, See in der Woiwodschaft Pommern, Polen